Алекс Кірш (* 1992) — люксембурзький професійний шосейний велогонщик.
 Кірш Віктор Володимирович (1933—2010) — радянський футболіст та тренер, вситупав на позиціях нападника та півзахисника.
 Крістіан Кірш (* 1943) — німецький громадський діяч, ініціатор проведення в різних країнах світу Дельфійських ігор сучасності.
 Матіас Кірш (1797—1872) — люксембурзький художник.
 Кірш Олександр Вікторович (* 1961) — український політик, економіст та публіцист. Заслужений економіст України, доктор економічних наук.
 Кірш Руслан Анатолійович (* 1985) — український музикант, актор, перформер, співзасновник та соліст формації NOVA OPERA.
 Сара Кірш (1935—2013) — німецька поетеса, перекладачка і прозаїк.
 Філіп Кірш (* 1947) — канадський адвокат, державний діяч, дипломат.
 Фріц Кірш (* 1951) — американський кінорежисер.

 Кірш-ле-Сьєрк — муніципалітет у Франції, в регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель.

Див. також 
 Кірша (значення)